Хаккяри (, , ) — город и район в провинции Хаккяри (Турция), административный центр провинции.

История

Известные уроженцы 
 Ахмеде Хани

Ссылки 
 Сайт города
 Хаккари на GeoNames

Города Турции
Районы Хаккяри
Населённые пункты ила Хаккяри